Systematyka (gr. systematikos) – w różnych naukach: układ, podział na grupy według pewnego systemu przedmiotów lub pojęć danej nauki.

Może odnosić się do:
 systematyka organizmów
 syntaksonomia
 systematyka gleb
 taksonomia

Zobacz też 

 klasyfikacja
 podział logiczny

Przypisy